Akçaabat (district)
 Akçaabat (stad)